Příjmení Volák nosí více významných osobností:

 Daniel Volák (* 1965) – český advokát a politik
 František Volák (1906–1972) – český a československý politik
 Josef Volák (* 1942) – český prozaik a překladatel, autor knih pro mládež
 Milan Volák (* 1966) – český hokejista
 Stanislav Volák (* 1947) – český psycholog a bývalý politik